Терешов () — село, входит в Приветненский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 234 человека. Почтовый индекс — 35123. Телефонный код — 3659. Код КОАТУУ — 5623884003.

Местный совет 
35123, Ровненская обл., Млиновский р-н, с. Приветное, ул. Тараса Шевченко, 11.

Ссылки 
 Терешов на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Млиновского района